«Зодіак» може означати:

 Зодіак —сукупність 12 рівних секторів уявної смуги, яка розташована обабіч і вздовж екліптики — великого кола небесної сфери, по якому відбувається видимий річний рух Сонця.
 Зодіак —псевдонім невпійманого американського серійного вбивці, особа якого не розкрита донині.